Hitte (energie), hoge mate van warmte, de benodigde energie om de temperatuur van een stof te verhogen;
Hyperthermie, oververhitting, een toestand van het lichaam
gemeente in het Franse departement Hautes-Pyrénées: Hitte (Hautes-Pyrénées).